NOJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nojabrxsk (Russia)